Regionalna liga Slavonije i Baranje je predstavljala 4. rang nogometnog natjecanja u SFRJ u sezoni 1982./83. Zbog reorganizacije nogometnih natjecanja, tj. ukidanja Jedinstvene republičke lige i osnivanja regionalnih hrvatskih liga, deset prvoplasiranih klubova je izborilo sudjelovanje u Hrvatskoj nogometnoj ligi Istok, dok su ostataku Regionalne nogometne lige Slavonije i Baranje pripojeni klubovi iz Slavonske nogometne zone.  
Prvak lige je bio "Metalac OLT" iz Osijeka.

Ljestvica

Povezani članci 
 Hrvatska nogometna liga 1982./83. 
 Slavonska nogometna zona Posavska skupina istok 1982./83.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dragutin Kerže: "Olimpija, simbol Donjega grada 1923. – 2003.", Nogometni klub Olimpija, Osijek, 2003., 
  

1982-83
1982-83
Slavonija